Hathifushi kan verwijzen naar:
 Hathifushi (Haa Alif-atol), een eiland van het Haa Alif-atol, Maldiven
 Hathifushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven